Becket kan syfta på:

 Becket, Massachusetts – en kommun i delstaten Massachusetts i USA
 Becket (film) – en brittisk-amerikansk dramafilm från 1964 i regi av Peter Glenville, originaltitel Becket
 Ellerbe Becket – en amerikansk arkitektfirma
 Thomas Becket (1118–1170), engelsk kyrkoman och ärkebiskop av Canterbury 1162–1170

Se även 
Beckett (olika betydelser)